Рытро () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новосонченский повят, Малопольское воеводство. Население — 3626 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Облазы-Рытерске
 Розтока-Рытерска
 Рытро
 Суха-Струга
 Жычанув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства